Кузо́вино — деревня в Лихославльском районе Тверской области. Относится к Кавскому сельскому поселению. До 2006 года была центром Кузовинского сельского округа.

Расположена в 7 километрах к северу от районного центра города Лихославль.

Население по переписи 2002 года — 251 человек, 119 мужчин, 132 женщины.

История 
В 1859 году Кузовино — карельская деревня, 48 дворов, 299 жителей (владельческие, казённые и удельные крестьяне). В 1884 году деревня Кузовино Кавского прихода Кузовинской волости Новоторжского уезда, 64 двора, 345 жителей, 3 общины, школа грамотности. В 1876 году из д. Пиногощи в Кузовино перевезена деревянная Троицкая церковь. Промыслы: кузнецы, плотники, печники, прядильщики, возчики камня, разнорабочие, св. 20 крестьян заняты отхожими промыслами. В 1913 организована трикотажная артель (существовала до 1958 года и влилась в Лихославльскую трикотажную фабрику). В 1930 организован колхоз, построена школа-семилетка.

В 1997 году — 92 хозяйства, 237 жителей. Администрация сельского округа, центральная усадьба колхоза «Память Ильича», неполная средняя школа, детсад, ДК, библиотека, отделение связи, АТС, столовая, медпункт, магазин, комбинат бытового обслуживания.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Лихославльского района